Desmodactylus est un synonyme attribué à deux genres d'urodèles :
Desmodactylus Duméril, Bibron & Duméril, 1854, synonyme de Hemidactylium Tschudi, 1838 ;
Desmodactylus David, 1873 nec Duméril, Bibron & Duméril, 1854, synonyme de Batrachuperus Boulenger, 1878.

Synonyme de genre d'urodèles (nom scientifique)
Hynobiinae
Hemidactyliinae